Jméno Alexej Mišin patří těmto osobnostem:

 Alexej Mišin (básník) (1936–2009) – ruský básník
 Alexej Mišin (krasobruslař) (* 1941) – ruský krasobruslař a krasobruslařský trenér
 Alexej Mišin (voják) (1922–1965) – ruský voják, Hrdina Sovětského svazu z druhé světové války
 Alexej Mišin (zápasník) (* 1979) – ruský zápasník v řecko-římském stylu